Usure peut désigner :
 l’usure est un terme financier qui désigne les prêts abusifs assortis de taux d’intérêt trop élevés ; au Moyen Âge, elle est quasi-synonyme de prêt à intérêt tout court ;
 l’usure désigne la dégradation d’un matériau sous l’effet de sollicitations répétées ou prolongées (érosion, percussion, étirement…) ;
 l'usure correspond, en gestion d'entreprise, au rapport entre le prix d'achat d'une immobilisation et sa durée d'utilisation en années. Par exemple, un bien acquis pour  et utilisé durant 5 ans présente une usure de  par an (en théorie). Parallèlement, la constatation de l'usure d'un bien définit son amortissement comptable.